Rottensteiner ist der Name folgender Personen:
 Alois Rottensteiner (1850–1928), Rechtsanwalt in Salzburg, Landtagsabgeordneter, Landeshauptmann-Stellvertreter
 Diego Rottensteiner (* 1984), österreichischer Fußballer
 Ferdinand Rottensteiner (* 1940), Historiker, Lehrer, Bürgermeister, Bozen/Ritten 
 Franz Rottensteiner (* 1942), österreichischer Publizist
 Helmut Rottensteiner (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Josef Rottensteiner (* 1943), Agronom, Generalsekretär Handelskammer Bozen
 Manfred Rottensteiner (* 1993), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rottenstein
 Rothensteiner